Ex machina, expression latine signifiant « issu de la machine » et empruntée à l'expression « Deus ex machina », désigne :
 Ex Machina, compagnie multidisciplinaire québécoise fondée en 1994 par le metteur en scène Robert Lepage ;
 Ex machina, comics de Brian K. Vaughan et Tony Harris publié de 2004 à 2010 ;
 Ex machina, film de science-fiction réalisé par Alex Garland, sorti en 2015. Il ne s'agit pas d'une adaptation du comics de même titre.

Homonymie de titre